Reston est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
Agnes Reston (1771-1854), infirmière en temps de guerre écossaise
Ana Carolina Reston (1985-2006), mannequin brésilien
Arloa Reston (né en 1978), actrice américaine
Clive Reston, personnage de Marvel
James Reston (1909-1995), journaliste américain
James Reston, Jr. (né en 1941), auteur et journaliste américain

Toponyme

Reston, communauté du Manitoba

Reston, communauté incorporée de Floride
Reston, ville de Virginie, qui a donné son nom à une souche du virus Ebola.

Reston, paroisse du Lincolnshire
Reston, village du sud-ouest de l'Écosse
Reston Fall, formation géologique de la Cumbria

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme